Fernando de Dinamarca  (danés: Arveprins Ferdinand)  (Copenhague, 22 de noviembre de 1792 - Copenhague, 29 de junio de 1863) fue un príncipe de la Casa de Oldemburgo, nieto del rey Federico V de Dinamarca, que ostentó el título de Príncipe Heredero de Dinamarca desde 1848 hasta su fallecimiento, en 1863. De haber sobrevivido solamente 5 meses a su sobrino Federico VII se habría convertido en Rey de Dinamarca.

Biografía 
Fernando de Dinamarca fue el menor de los hijos de Federico, príncipe de Dinamarca y Noruega y de la Duquesa Sofía Federica de Mecklemburgo-Schwerin.

Su tío, el rey Cristián VII, era mentalmente inestable por lo que durante su gobierno su padre y su abuela debieron actuar como regentes hasta 1784, cuando un golpe de Estado impulsado por su primo Federico(el futuro rey Federico VI), tomó el poder y regencia.

Después del golpe, su padre se quedó sin mucha influencia en la corte, aunque como su primo no tenía hijos supervivientes, su padre de nuevo se convirtió en presunto heredero al trono a la muerte de su primo. Con el tiempo, su hermano Cristián Federico sucedería a Federico VI como rey.

Con la muerte de su hermano, en 1848, y la ascensión al trono de su sobrino, Federico VII, Fernando se convertiría en Príncipe heredero. Fernando falleció sin hijos, lo cual fue una de las razones de la extinción de la Casa Real de Dinamarca y su reemplazo por la Casa de Glücksburg, una línea alternativa de los Oldemburgo.

Matrimonio 
Fernando contrajo matrimonio el 1 de agosto de 1829 en el Palacio de Frederiksberg con su sobrina segunda la princesa Carolina de Dinamarca, hija de su primo Federico VI. No hubo descendencia de este matrimonio.

Copenhague
El bondadoso príncipe heredero Fernando era popular en Copenhague. Su popularidad entre la población regular aumentó cuando muchos ciudadanos famosos de Copenhague huyeron de la ciudad durante la epidemia de cólera en Copenhague en 1853, mientras que el Príncipe Heredero permaneció en la ciudad.

Ancestros

Fuentes 
 Ferdinand, Hereditary Prince of Denmark

Príncipes de Noruega
Príncipes de Dinamarca (casa de Oldemburgo)
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Nacidos en Copenhague
Fallecidos en Copenhague